Лига Кариока 2015 () — 114-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Кубок Гуанабара

Трофей Рио 
Победитель Трофея Рио определялся между командами, занявшими места с 5-го и ниже в Кубке Гуанабара. При этом учитывались только матчи, сыгранные между ними в рамках Кубка Гуанабара.

Финальная фаза

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Лига Кариока 2015 на rsssf.com

2015
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2015 году